Том Адельсон — американский политик из Оклахомы. С 2004 по 2012 год он был сенатором штата Оклахома, представляющим 33 сенатский округ, расположенный в округе Талса. Адельсон — демократ, впервые избранный в 2004 году. До своего избрания Адельсон был первым министром здравоохранения Оклахомы при губернаторе Оклахомы Брэде Генри с 2003 по 2004 год.

Адельсон был кандидатом от демократов на пост мэра Талсы на выборах 2009 года, но проиграл на всеобщих выборах кандидату от республиканцев Дьюи Ф. Бартлетту-младшему.

Биография 
Том Адельсон окончил среднюю школу Эдисона, Стэнфордский университет и юридическую школу Дедмана в Южном методистском университете. Прежде чем баллотироваться в сенат штата, Адельсон занимал пост министра здравоохранения Оклахомы при губернаторе Брэде Генри. Он работает дополнительным учителем в средней школе Букера Т. Вашингтона в Талсе, где преподает политическую философию.

У Адельсона четверо детей: Эмили, Эндрю, Сэм и Джек. Его отец — доктор Стивен Адельсон, педиатр из Талсы.

Сенатор штата 
Адельсон был впервые избран в 2004 году, чтобы заменить уходящего сенатора Пенни Уильямс. Он победил республиканца Дьюи Ф. Бартлетта. Во время сессии 2007 года Адельсон принял важный закон о здравоохранении. Закон Адельсона «О всех детях» распространяется на детей, семейный доход которых на 185—300 процентов превышает федеральный уровень бедности. Расширенное покрытие Medicaid помогло примерно 42 000 детей в Оклахоме получить доступ к медицинскому обслуживанию. Программа, подписанная губернатором Генри, финансировалась за счет доходов от увеличения налога на табак.

В январе 2009 года Адельсон был помощником лидера меньшинств. Он является членом комитета по бизнесу и труду, финансового комитета и комитетов по здравоохранению и социальным услугам. 12 апреля 2012 года Адельсон объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание по истечении его нынешнего срока.

Выборы мэра Талсы в 2009 году 
1 июля 2009 года Адельсон объявил о своей кандидатуре на пост мэра Талсы после того, как нынешний мэр Кэти Тейлор (демократы) решила не добиваться переизбрания. Адельсон считался лидером выдвижения от Демократической партии, в то время как 11 кандидатов претендовали на выдвижение от республиканцев, в том числе Дьюи Ф. Бартлетт-младший, которого Адельсон едва победил на выборах в сенат штата в 2004 г. 8 сентября 2009 года Адельсон получил 94 % голосов на праймериз Демократической партии, оказавшись лицом к лицу с Бартлеттом (который получил 54 % голосов на первичных выборах республиканцев) и двумя независимыми кандидатами на всеобщих выборах в ноябре. На всеобщих выборах 10 ноября Бартлетт получил около 45 % голосов против 36 % Адельсона и 18 % за независимого Марка Перкинса.

Примечания 

Политики США XXI века
Выпускники Стэнфордского университета
Выпускники Школы права Южного методистского университета
Выпускники Южного методистского университета